

Geografia 
 Kang – villaggio del Botswana
 Kang – villaggio iraniano nella regione di Kerman
 Kang – villaggio iraniano nella Razavi Khorasan
 Distretto di Kang – distretto dell'Afghanistan

Personaggi 
 Kang il Conquistatore – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Kang – personaggio della serie animata I Simpson
 Kang – personaggio di Star Trek

Persone 

 Kang Doo – attore, cantante, musicista e bassista sudcoreano
 Kang Jeungsan – fondatore dello jeungsanismo
 Kāng Sēnghuì – monaco buddhista cinese

Altro 
 Kang – nome proprio di persona